Чемпионат Австралии по кёрлингу среди женщин () — ежегодное соревнование австралийских женских команд по кёрлингу. Проводится с 1991 года. Организатором является Федерация кёрлинга Австралии ().

Чемпионат проводится в июле и/или августе, является вторым по календарной очерёдности чемпионатом в сезоне кёрлинга в Австралии (где календарное лето является «климатической зимой»).

Победитель чемпионата получает право до следующего чемпионата представлять Австралию на международной арене как её женская сборная по кёрлингу.

Одновременно и там же проводится Чемпионат Австралии по кёрлингу среди мужчин.

Годы и команды-призёры 
Составы команд указаны в порядке: четвёртый, третий, второй, первый, запасной, тренер; cкипы выделены полужирным шрифтом.

Медальный зачёт по игрокам 
(вне зависимости от позиции игрока; данные с учётом итогов чемпионата 2022 года)

Примечания

Ссылки 
 Australian Nationals – Women’s Results – Australian Curling Federation

См. также 
 
 
 
 

Кёрлинг
Австралия
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 1991 года
Соревнования по кёрлингу в Австралии